Pachitea kan syfta på:

 Pachitea (flod) – en flod i Peru
 Pachitea (släkte) – ett släkte av insekter
 Pachitea Province – en provins i Peru